Ханштедт (Ильцен) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Ханштедт (Нордхайде) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.